Holmagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmagölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Holmagöl (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Holmagöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (7,19 ha)
Holmagölen (Björkö socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Holmagölen (Norra Solberga socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Holmagölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (4,41 ha)

Se även
Holmagylet, sjö i Östra Göinge kommun, 
Holmgöl, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn